Booth est originellement un nom ou un prénom d'origine anglaise.

Sciences et techniques 
 En mathématiques, la lemniscate de Booth est une lemniscate du plan euclidien, nommée d'après  (1806-1878).

Culture et société

Monuments 
 Le Booth Theatre est un théâtre de Broadway, à New York.

Presse et télévision 
 Booth Newspapers est un groupe de presse américain d’origine canadienne créé par George G. Booth et ses frères.
 Seeley Booth est un personnage de la série télévisée Bones.

Produits et services 
 Photo Booth est un logiciel d'Apple pour Mac OS X.
  est une marque de gin britannique.  
 Mojave phone booth est une cabine téléphonique à la frontière entre le Nevada et la Californie.

Anthroponyme

Prénom

Patronyme 

 Famille de Booth
 Sir Alfred Booth,  (1872-1948), un magnat du commerce maritime britannique ;
 Andrew Booth (1918–2009), un ingénieur et inventeur britannique ;
 Andy Booth (1973-), un footballeur anglais ;
 Anthony Booth (1931-2017), un acteur britannique ;
 Bramwell Booth (1856-1929), un général de l'Armée du salut, britannique ;
 Bronwen Booth (1966-), un acteur britannique ;
 Calvin Booth (1976-), un joueur de basket-ball américain ;
 Catherine Booth (1829-1890), qui a co-fondé l'Armée du salut avec son mari William Booth ;
 Catherine Booth-Clibborn (1858-1955), fille de William et Catherine Booth, qui a lancé l'Armée du salut en France ;
 Charles Booth (1840-1916), un réformateur social et conseilleur privé britannique ;
 Cherie Booth (1954-), femme de Tony Blair, une avocate britannique ;
 Claire Booth (1977-), une médecin et comtesse d'Ulster ;
 Connie Booth (1944-), une actrice et scénariste américaine ;
 Curtis Booth (1891-1949), un joueur et entraîneur de football anglais ;
 Douglas Booth (1992-), un acteur britannique ; 
 Sir Douglas Booth,  (1949-), un producteur de télévision américain ;
 Edwin Booth (1833–1893), un acteur américain shakespearien de grand renom, frère aîné de John Wilkes Booth, autre acteur, assassin d'Abraham Lincoln ;
 Elmer Booth (1882-1915), un acteur américain ;
 Emily Booth (1976-), une actrice et présentatrice de télévision anglaise ;
 Evangeline Booth (1865-1950), un générale de l'Armée du salut, anglo-américaine ;
 Evelyn Booth (1897-1988), une botaniste irlandaise ;
 Sir Felix Booth (1775-1850), un homme d'affaires britannique, créé baronnet ;
 George Booth (1675-1758),  de Warrington ;
 George Booth (1904-1961), un chanteur et comédien britannique ;  
 George G. Booth (1864-1949), un magnat de la presse américaine ;
 Henry Scripps Booth (1897-1988) un patron de presse et homme d'affaires américain ;
 Hubert Cecil Booth (1871-1955), ingénieur britannique ;
  (1806–1878), un clerc et mathématicien irlandais ;
 James Booth (1927-2005), un acteur et scénariste britannique ;
 John Booth (m. 1478), évêque d'Exeter ;
 John Rudolphus Booth (1827-1925), un homme d'affaires et industriel canadien ;
 John Wilkes Booth (1839-1865), un acteur de théâtre américain et assassin d'Abraham Lincoln ;
 Karin Booth (1916-2003), actrice américaine ;
 Kathleen Booth (1922-2022), informaticienne britannique ;
 Keith Booth (1974-), un joueur de basket-ball américain ;
 Lawrence Booth (1420-1480), un archevêque médiéval et homme politique anglais ;
 Margery Booth (1905-1952), mezzo-soprano et espionne britannique ;
 Marilyn Booth (1954-), une auteure et universitaire américaine, traductrice de littérature de langue arabe ;
 Mary Booth (1704–1772), héritière britannique ;
 Mary Louise Booth (1831-1889), auteure, historienne, journaliste ;
 Melanie Booth (1984-), une joueuse de soccer canadienne ;
 Michael Booth (1976-), un réalisateur, monteur, scénariste, producteur, acteur et directeur de la photographie britannique ;
 Newton Booth (1825-1892), un homme politique américain ;
 Paul Booth (1968-), un tatoueur américain ;
 Paul Gore-Booth (1909-1984), un diplomate britannique et membre de la chambre des Lords (comme baron à vie) ;
 Penyston Booth (1681-1765), un prêtre anglican et doyen de Windsor ;
 Ralph Harman Booth (1873-1931), un diplomate et journaliste américain ;
 Richard Booth (1938-2019), un libraire gallois ;
 Sarah Booth, actrice canadienne.
 Scott Booth (1971-), un joueur de football écossais ;
 Shirley Booth (1898-1992), une actrice américaine ;
 Stephen Booth (1952-), un écrivain britannique, auteur de roman policier ;
 Steve Booth (1976-2019), joueur de rugby à XV anglais ;
 Sydney Booth (1873-1937), acteur américain ;
 Walter R. Booth (1869–1938), un réalisateur britannique ;
 Wayne Booth (1921-2005), un critique littéraire américain ;

Toponyme 

 Booth, une communauté non-incorporée de l'Alabama (États-Unis) ;
 l'île Booth, une île de l'Antarctique ;
 la péninsule Boothia, au Canada.

Patronyme anglais